Mistrovství světa v zápasu řecko-římském je sportovní akce pořádaná každou zápasnickou sezonu Mezinárodní zápasnickou federací mimo olympijského roku.

Vítězové mezi amatéry

Váhové kategorie 
 Papírová váha
 −48 kg (1969-1996)
 Muší váha (neolympijská)
 −52 kg (1951-1996)
 −54 kg (1997-2001)
 −55 kg (2002-2013)
 nezápasilo se (2014-2017)
 −55 kg (2018-)
 Bantamová váha
 −57 kg (1951-1996)
 −58 kg (1997-2001)
 −60 kg (2002-2013)
 −59 kg (2014-2017)
 −60 kg (2018-)
 Pérová váha (neolympijská)
 −62 kg (1951-1961)
 −63 kg (1962-1968)
 −62 kg (1969-1996)
 −63 kg (1997-2001)
 nezápasilo se (2002-2017)
 −63 kg (2018-)
 Lehká váha
 −67 kg (1951-1961)
 −70 kg (1962-1968)
 −68 kg (1969-1996)
 −69 kg (1997-2001)
 −66 kg (2002-2017)
 −67 kg (2018-)
 Lehká velterová váha (neolympijská)
 −71 kg (2014-2017)
 −72 kg (2018-)
 Velterová váha
 −73 kg (1951-1961)
 nezápasilo se (1962-1968)
 −74 kg (1969-1996)
 −76 kg (1997-2001)
 −74 kg (2002-2013)
 −75 kg (2014-2017)
 −77 kg (2018-)
 Lehká střední váha (neolympijská)
 −80 kg (2014-2017)
 −82 kg (2018-)
 Střední váha
 −79 kg (1951-1961)
 −78 kg (1962-1968)
 −82 kg (1969-1996)
 −85 kg (1997-2001)
 −84 kg (2002-2013)
 −85 kg (2014-2017)
 −87 kg (2018-)
 Lehká těžká váha
 −87 kg (1951-1968)
 −90 kg (1969-1996)
 Těžká váha
 +87 kg (1951-1961)
 −97 kg (1962-1968)
 −100 kg (1969-1996)
 −97 kg (1997-2001)
 −96 kg (2002-2013)
 −98 kg (2014-2017)
 −87 kg (2018-)
 Supertěžká váha
 +97 kg (1962-1968)
 +100 kg (1969-1984)
 −130 kg (1985-1996)
 −125 kg (1997)
 −130 kg (1998-2001)
 −120 kg (2002-2013)
 −130 kg (2014-)

Související články 
Mistrovství světa v zápasu ve volném stylu

Externí odkazy 
 Unitedworldwrestling.org - Mezinárodní zápasnická federace (UWW): databáze výsledků

 
Mistrovství v zápasu
Zápas řeckořímský